Генна́дий Серге́евич Во́ронов (род. 2 октября 1936 года в Ленинграде) — советский и украинский метеоролог, кандидат географических наук, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Биография 
Родился 2 октября 1936 года в городе Ленинграде, СССР. Окончил в 1960 году Одесский гидрометеорологический институт по специальности «инженер-метеоролог». В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование грозо-градовых процессов в Молдавии». В 1975—1976 годах работал в главном управлении гидрометслужбы при Совете министров СССР, командирован в Швейцарию для организации противоградовых работ и проведения оперативных мероприятий. В 1980—1987 годах работал младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником Украинского научно-исследовательского института гидрометеорологии (Киев). В 1987—2002 годах занимал должность доцента кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Киевского университета. Преподавал: метеорологию, динамическую метеорологию, проблемы охраны атмосферы.

Награждён серебряной медалью ВДНХ СССР в 1969 году, медалью «За трудовую доблесть» в 1970 году, Грамотой Государственной гидрометеорологической службы Украины в 2002 году.

Сфера научных интересов: исследование физико-метеорологических условий образования и развития грозо-градовых явлений, пространственно-временного распределения атмосферных осадков в Молдавии, Армении, Грузии; рассеяние переохлаждённых облаков нижнего яруса в холодную часть года; влияния загрязняющих веществ антропогенного происхождения на микрофизические процессы в облаках; распределение осадков. Автор более 70 научных трудов.

Труды 
 Руководство по противоградовым работам. — К., 1967.
 Рекомендації з радіолокаційного обслуговування протиградових робіт. — К., 1969 (соавтор).
 Природні умови Канівського Придніпров’я та їх вивчення: Навч. посіб. — К., 1992 (соавтор).
 Воронов Г. С., Проценко Г. Д. Основи метеорології: Навчальний посібник. Київський нац. університет імені Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. — 160 с. — ISBN 9665942735
 Основи динамічної метеорології. — К., 2006.

Примечания

Литература 
 Географи Київського Університету. — К., 2003.
 Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я. Б., Бортник С. Ю., Гродзинський М. Д., Дмитрук О. Ю. та інші. — К., 2008.

Метеорологи СССР
Метеорологи Украины
Выпускники Одесского государственного экологического университета
Преподаватели Киевского университета